Antonio Filippini (Brescia, 1973. július 3. –) olasz labdarúgó-középpályás. Ikertestvére, Emanuele szintén labdarúgó.

Források 
Antonio Filippini adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1973-ban született személyek
Bresciaiak
Olasz labdarúgók
A Brescia Calcio labdarúgói
A Palermo labdarúgói
Az SS Lazio labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
A Livorno labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek